Kamen Rider
 Kamen Rider (serial telewizyjny 1971)
 Kamen Rider (serial telewizyjny 1979)

Zobacz też